Hermann Wagner kan syfta på bland andra:

* Hermann Wagner (1840–1929), tysk geograf och kartograf
 Hermann Wagner (1880–1927), tysk författare
 Hermann Wagner (född 1941), tysk mikrobiolog
 Hermann Wagner (född 1953), tysk zoolog

Se även 
 Hermann Wagener